Венцль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Венцль, Алоиз (1887-1967) — немецкий философ, представитель критического реализма.
 Венцль, Йозеф (род. 1984) — немецкий лыжник.